Land Rover Range Rover Sport — среднеразмерный кроссовер сегмента «люкс», созданный на платформе автомобиля Land Rover Discovery 3, производящийся британской компанией Land Rover с 2005 года.

В апреле 2009 года на мотор-шоу в Нью-Йорке был представлен Range Rover Sport 2010 модельного года. В 2013 году в Нью-Йорке был представлен совершенно новый Range Rover Sport с 5-ю вариациями силовых агрегатов под капотом и «похудевший» на 420 кг за счет кузова, теперь выполненного из сплава высокопрочного алюминия. Тестировал автомобиль Дэниел Крейг.

На флагманской модификации Range Rover Sport используется снабжённый нагнетателем бензиновый двигатель V8 рабочим объёмом 5,0 литров и мощностью 510 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 625 Н•м. Крутящий момент передаётся на механизмы системы постоянного полного привода через восьмиступенчатую адаптивную автоматическую коробку передач.

Моторная гамма

Галерея

Ссылки 
 Land Rover Range Rover Sport на официальном сайте Land Rover в России

Автомобили Land Rover